Conioselinum altaicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Josef Ivanovich Ruprecht. Conioselinum altaicum ingår i släktet ryssiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ryssiljor
altaicum